Thomas Vaughan peut désigner :
 Thomas Vaughan (?-1483), diplomate gallois ;
 Thomas Vaughan, philosophe hermétique anglais ;
 Thomas Wayland Vaughan, paléontologue américain.